Шливич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шливич, Бранко (1895—1963) — сербский и югославский антрополог и медик, профессор анатомии медицинского факультета Белградского университета.
 Шливич, Ненад (род. 1985) — сербский футболист, полузащитник.